Beverly Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Beverly Township (Arkansas)
 Beverly Township (Illinois)